Ala Khallidi () war die erste Nationalhymne der tunesischen Republik (Unabhängigkeit am 20. März 1956). Sie ersetzte die Nationalhymne der Beys von Tunis zwei Jahren nach der Unabhängigkeit im Jahre 1958 und sie wurde auch 1987 mit dem Regime-Wechsel geändert.

Geschichte 
Ala Khallidi wurde unter der Regierung des ersten tunesischen Präsidenten, Habib Bourguiba (1903–2000), komponiert. Nach der Abschaffung der Monarchie war es den neuen Herrschern von Tunesien deutlich, dass die Symbole dieser Monarchie auch verschwinden mussten. Der Bildungsminister (ministre de l’éducation nationale) organisierte einen Wettbewerb für die beste Nationalhymne, an dem zahlreiche tunesische Dichter teilgenommen haben. Es war wichtig, dass sowohl der Text als auch die Melodie von Tunesiern geschrieben wurden, im Gegensatz zur Melodie vom Bey zum Beispiel die von einem Ägypter komponiert wurde.

Die Gewinner dieses Wettbewerbs waren der Dichter Jalaeddine Naccache (1910–1989) und der Musiker Salah El Mahdi, damals Leiter des Konservatoriums von Tunis. Der Wettbewerb fand zwar 1958 statt, es ist aber nicht klar ob die Nationalhymne bereits am 20. März 1958 gespielt wurde oder erst am 20. März 1959.

1987, mit dem Regime-Wechsel durch den General Zine el-Abidine Ben Ali, wurde die Nationalhymne wieder geändert. Heute heißt sie Humat al-hima.

Texte

Siehe auch 
 Liste ehemaliger Nationalhymnen

Weblinks 
 Nationalhymne.
  Melodie als MIDI.

Nationales Symbol (Tunesien)
Historische Nationalhymne